Grupo dos Humildes, também referido como Grupo do Sayão, atualmente conhecido como Grupo Ismael, é um agrupamento de espíritas que teve início na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, ao final do período do Brasil Império, responsável por estudos evangélicos-doutrinários e sessões mediúnicas.

História 
O grupo foi estabelecido a 6 de julho de 1880 por Antônio Luís Sayão, nos seus escritórios à rua Luís de Camões, junto com nomes como os de Frederico Pereira da Silva Júnior, João Gonçalves do Nascimento, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, Isabel Maria de Araújo Sampaio, Manoel António dos Santos Silva e outros. Numa primeira fase, que durou cerca de um ano, realizou proveitosas reuniões. Mais tarde o grupo veio a chamar-se Grupo de Estudos Evangélicos do Anjo Ismael, ou simplesmente Grupo Ismael, vindo a integrar-se na Federação Espírita Brasileira, onde existe até aos nossos dias.

Os membros iniciais desse grupo, na sua quase maioria, fizeram parte do Grupo Confúcio, fundado em 1873 e que durou aproximadamente seis anos, e posteriormente Grupo Espírita Fraternidade e vários deles entraram para os quadros da Federação Espírita Brasileira.

Dirigido materialmente por Sayão, o Grupo dos Humildes, passou a fazer parte da FEB, passando a denominar-se Grupo Ismael. Caracterizava-se por ser um núcleo de caráter privado em que, a par da doutrinação de elevadas entidades espirituais, se estudava a Doutrina Espírita à luz das obras de Allan Kardec e de Jean-Baptiste Roustaing e se recebiam instruções, ensinamentos e conselhos de suma importância, a maior parte por intermédio do médium Frederico Júnior.

Gonçalves do Nascimento também se destacou, e, em estado sonambúlico, transmitiu expressivas mensagens de Espíritos Superiores, inclusive Kardec, Ismael e Urias. Muitas delas, pela profundeza dos conceitos e substancialidade da doutrina, foram reunidas na obra Trabalhos Espíritas de um pequeno grupo de crentes humildes, compilada por Sayão e publicada no Rio de Janeiro, em 1893.

Bibliografia 
 ANJOS, Luciano dos. O Atalho - Análise Crítica do Movimento Espírita. cap. IV, pp. 121–125, Ed.Lachâtre, Rio de Janeiro, RJ, 1995.
 THIESEN, Francisco. No oásis de Ismael: ensinos e meditações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 2002.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Espiritismo no Brasil